4-й сезон Мирового шоссейного кубка UCI — велошоссейного сезонного турнира 1992 года.

Обзор сезона 
Календарь турнира претерпел изменения по сравнению с прошлым сезоном. Из него исчезла Гран-при де ла Либерасьон проводившееся в формате командной гонки с раздельным стартом. Таким образом турнир состоял из 12 однодневных гонок проходивших в Европе и Канаде. Небольшое изменение коснулось только финальной гонки сезона. Она прошла в испанском Пальма-де-Мальорка и одновременно проводилась в рамках французской гонки Гран-при Наций.

Регламент турнира остался прежним. Индивидуальный рейтинг предусматривал начисление очков первым 12 гонщикам на каждой гонке (их количество не зависело от гонки). Чтобы быть классифицированным в итоговом рейтинге гонщик должен был принять участие в 6 из 10 гонок. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков не зависимо от количества проведённых гонок. Командный рейтинг рассчитывался по двухступенчатой схеме. По итогам каждой гонки суммировались места трёх лучших гонщиков каждой команды. После чего происходило ранжирование команд по возрастанию суммы мест. Очки получали 10 лучших команд на каждой гонке. Победитель сезона определялся по общей сумме набранных очков не зависимо от количества проведённых гонок.
Начисляемые очки

Победителем индивидуального рейтинга стал немец Олаф Людвиг. Второе место занял швейцарец Тони Ромингер, третье  – итальянец Давиде Кассани. 

Среди команд стран второй год подряд первенствовала . Второй стала , третьей  – .

Календарь

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
  Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1992 на архивной странице Cyclingbase
 Результаты гонок Мирового шоссейного кубка UCI 1992 на Memoire du cyclisme
 Итоговые результаты Мирового шоссейного кубка UCI 1992 на Memoire du cyclisme